Кубок Китайской футбольной ассоциации Yanjing Beer ( ) — 18-й розыгрыш национального Кубка по футболу и стал юбилейным, 60-м розыгрышем национального кубка. Матчи квалификационного раунда стартовали 8 января 2016 года, а последний матч турнира был сыгран 27 ноября. Титульным спонсором розыгрыша как и год назад стала пекинская компания по производству пива «Beijing Yanjing Brewery». Кубок завоевала команда «Гуанчжоу Эвергранд», которая в финале обыграла действующего обладателя кубка, клуб «Цзянсу Сайнти» за счёт правила гостевого гола и во второй раз завоевала Кубок.

Формат розыгрыша

Нововведения 
Согласно процедуре, принятой Китайской футбольной ассоциацией, преимущество домашней площадки определяется следующим образом.

Квалификационный раунд

Группа А

Группа B

Группа C

Группа D

Первый раунд

Второй раунд

Третий раунд

Четвёртый раунд

Пятый раунд

Первые матчи

Вторые матчи 

«Гуанчжоу Эвергранд» победил по сумме матчей со счётом 4–2

«Гуанчжоу Фули» победил с общим счётом 5–1

«Шанхай Шэньхуа» по сумме матчей победил со счётом 5–0

«Цзянсу Сунин» победил по сумме двух матчей со счётом 4–3

Полуфиналы

Первые матчи

Вторые матчи 

«Гуанчжоу Эвергранд» выиграл по сумме матчей со счётом 5–3

«Цзянсу Сунин» выиграл по сумме матчей со счётом 4–2

Финал

Первый матч 

Помощники судьи:
 Сун Сянъюнь
 Чжан Цянцзин
Четвёртый судья:
 Фан Ци

Второй матч 

Помощники судьи:
 Лим Кок Хэн (Сингапур)
 Ронни Ко Мин Кьят (Сингапур)
Четвёртый судья:
 Тань Хай

</div>
По сумме матчей 3–3. «Гуанчжоу Эвергранд» победил за счёт гостевых голов

Победитель

Примечания 

  Четыре команды (Сучжоу Дунъу, Хайнань Боин, Шэньчжэнь Жэньжэнь и Шэньян Сити) которые будут принимать участие в сезоне 2016 Второй лиги.}}
  Китайская футбольная ассоциация присудила победу «Цзянсу» со счётом 3–0 после того, как игроки и персонал «Уханя» напали на игроков Цзянсу после матча, а Ухань использовал игроков, которые не имели право играть. Основное время окончилось со счётом 1–0 в пользу Цзянсу.
  «Циндао Чжуннэн» отказался выступать на домашнем стадионе.
  «Лицзян Цзяюньхао» отказался выступать на домашней арене.
 

2016
Спорт в Китае в 2016 году
Азиатские национальные футбольные кубки в сезоне 2016